Woods steht für:
 Woods (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Woodsches Metall, Wismut-Legierung
 Woods-Saxon-Potential, mittleres Kernpotential
 Woods Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Woods Mobilette, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bretton-Woods-System, globales Währungssystem (1944 bis 1973)
 Bretton-Woods-II-Regime, Währungssystem zur Bindung der ostasiatischen Währungen an den US-Dollar
 Mount Woods, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Woods (Band)
 (The) Woods Band, siehe Terry Woods und Gay Woods

Siehe auch:
 Wood